Het WTA-tennistoernooi van Casablanca (officieel Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem) van 2004 vond plaats van 5 tot en met 11 april 2004 in de Marokkaanse stad Casablanca. Het was de vierde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravel­banen. Française Émilie Loit won de titel zowel in het enkel- als in het dubbelspel.

Enkelspel 
Titelverdedigster Rita Grande was ongeplaatst. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

Het eerste reekshoofd, Émilie Loit uit Frankrijk, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vierde geplaatste Slowaakse Ľudmila Cervanová in twee sets. Loit wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toernooi op haar naam te schrijven. Zij incas­seerde US$ 16.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Els Callens strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Gisela Dulko en María Emilia Salerni hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Alle vier geplaatste teams deden wat zij moesten doen, en bereikten de halve finale; de twee hoogst geplaatste teams bereikten de finale.

Het als eerste geplaatste Franse duo Marion Bartoli en Émilie Loit won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste koppel Els Callens en Katarina Srebotnik in twee sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. Loit had daar­naast zeven eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Bartoli geen.

De Belgische Els Callens was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Casablanca 2004
Casablanca
Sport in Casablanca